Live in Chicago (1995), livealbum van King Crimson met opnamen uit 1995
Live in Chicago (1998), idem met opnamen uit 1998
Live in Chicago (2017), idem met opnamen uit 2017